Swaledale – valle aperta delle Yorkshire Dales, in Inghilterra settentrionale
Swaledale – formaggio inglese
Swaledale – comune dell'Iowa, negli Stati Uniti